Hussey est un patronyme porté par :
 Arthur Hussey (1882-1915), golfeur américain ;
 Chris Hussey (né en 1989), footballeur britannique ;
 David Hussey (né en 1977), joueur de cricket australien ;
Florence Hussey Hall (1864-1917), féministe anglaise ;
 Frank Hussey (1905-1974), athlète américain ;
 Joan Mervyn Hussey (1907-2006), historienne et universitaire britannique ;
 Leonard Hussey (1891-1964), scientifique et explorateur britannique ;
 Marmaduke Hussey (1923-2006), président du conseil des gouverneurs de la BBC :
 Matt Hussey (né en 1979), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michael Hussey (né en 1975), joueur de cricket australien ;
 Olivia Hussey (née en 1951), actrice argentine ;
 Philip Hussey (?-1783), peintre portraitiste irlandais ;
 Ruth Hussey (1911-2005), actrice américaine ;
 Wayne Hussey (né en 1958), chanteur et musicien britannique.